«Во́лосы Пе́ле» ( — волосы богини Пеле) — нитевидная (или капиллярная) форма лавы в виде волокон из вулканического стекловолокна. Нити образуются за счёт растяжения расплавленных базальтовых фонтанов, потоков, лавопадов и всплесков лавы, которая быстро остывает в воздухе на ветру.

Термин 
В 1840 году геолог Джеймс Дэна описал волосы Пеле () на вулкане Килауэа.

В современную научную литературу эту волосовидную капиллярную форму лавы ввёл в 1967 году американский вулканолог Гордон Макдональд и назвал гавайским термином, в честь Пе́ле — богини вулканов, известной в гавайской мифологии как повелительница огня и сильного ветра.

В Исландии такие вулканические образования называют «ведьмины волосы» ().

Описание 

Образуются из лавы с температурой около 1160 °C.

Волосы Пеле — тонкие и лёгкие, поэтому ветер разносит их на большие расстояния. Они откладываются в трещинах и понижениях рельефа.

Имеют золотисто-жёлтый цвет, блестят на солнце, похожи на человеческий волос или тонкую сухую солому. Длина значительно варьируется (крайне ломкие), обычно 5—15 см (редко до 2 метров), диаметр 0,5—2 мм.

Волокна очень хрупкие, со временем, на ветру и при тряске разрушаются и превращаются в песок и пыль.

Распространение 
Волосы Пеле широко представлены вокруг действующих вулканов с высокотемпературной (очень текучей жидкой) лавой, особенно на вулкане Килауэа на острове Гавайи, США.

Встречается также на других активных вулканах:
 Италия — вулкан Этна
 Исландия — активные вулканы
 Никарагуа — вулкан Масая
 Эфиопия — вулкан Эртале

Производство и применение 
 В производстве создаётся и используется схожее по свойствам базальтовое волокно или каменная вата.
 Аналогичная структура — стекловолокно и минеральная вата.

Применяется как изоляционные и фильтрующие материалы.

Интересные факты 
Гавайцы традиционно считают, что они должны жить в гармонии со всеми природными созданиями, поэтому не рекомендуют собирать любые формы лавы, тем более что «волосы Пеле» невозможно перевозить из-за их хрупкости. Кроме того, Федеральный закон запрещает брать что-либо из национальных парков. Каждый год большое количество лавы отправляется обратно на Гавайи людьми, которые верят, что стали невезучими после того, как привезли её домой.

См. также 

 Слёзы Пеле
 Водоросли Пеле
 Минеральная вата
 Стеклянная вата

Примечания

Литература 
 Gill. R. Igneous Rocks and Processes: A Practical Guide. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell, 2010.
 Lopes R. The Volcano Adventure Guide. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.
 MacDonald G. A., Abbott A. T., Peterson F. L. Volcanoes in the Sea: The Geology of Hawaii. Honolulu: University of Hawaii Press, 1983.
 Nimmo H. Pele, Volcano Goddess of Hawai’i: A History. Jefferson, N.C.: McFarland & Co., 2011.

Ссылки 

 
 
 Фото usgs Волосы Пеле — словарь на volcanoes.usgs.gov.
 Волосы Пеле на сайте Элементы.

Вулканология
Формы лавы